

Cinema 
 Universal Soldier – film del 1971 diretto da Cy Endfield
 I nuovi eroi (Universal Soldier) – film del 1992 diretto da Roland Emmerich
 Universal Soldier - Progettati per uccidere (Universal Soldier II: Brothers in Arms) – film TV del 1997 diretto da Jeff Woolnough
 Universal Soldier - Progettati per uccidere 2 (Universal Soldier III: Unfinished Business) – film TV del 1998 diretto da Jeff Woolnough
 Universal Soldier: The Return – film del 1999 diretto da Mic Rodgers
 Universal Soldier: Regeneration – film del 2009 diretto da John Hyams
 Universal Soldier - Il giorno del giudizio – film del 2012 diretto da John Hyams

Musica 
 Universal Soldier – brano di Buffy Sainte-Marie del 1964
 Universal Soldier – album di Donovan del 1967
 Universal Soldier – album di Pastor Troy del 2002
 Universal Soldier – singolo delle First Aid Kit del 2011

Altro 
 Universal Soldier – videogioco del 1992 per Game Boy e Mega Drive